Un total de siete buques de la Royal Navy han sido nombrados HMS Africa, en referencia al continente de África. Otros dos buques, estuvieron planeados con ese nombre, pero uno fue cancelado, y con el otro se optó por otro nombre:

  fue un navío de 46 cañones en servicio desde 1694 hasta 1696.
  fue un navío de 64 cañones botado en 1761 y vendido en 1774.
  fue un navío de 64 cañones botado en 1781 y desguazado en 1814.
  fue un cúter en servicio entre 1803 y 1804.
 HMS Africa fue un buque prisión, botado en 1803 como la fragata de 36 cañones HMS Euryalus. Fue convertido en buque prisión en 1826. Fue renombrado HMS Africa en 1859 y vendido en 1860.
  fue un bergantín propulsado por hélice y con casco de madera botado en 1862 y vendido a China a finales de ese mismo año. Fue renombrado China y fue vendido en 1865.
 HMS Africa debería haber sido el nombre de un crucero de la clase Drake, pero fue renombrado en 1899 antes de su botadura como HMS Good Hope, posteriormente, fue botado en 1901.
  fue un acorazado de la clase King Edward VII botado en 1905 y vendido en 1920.
 HMS Africa debería hacer sido un portaaviones de la clase Audacious. Fue botado en 1943, pero reordenado poco después como portaaviones de la clase Malta, y posteriormente, fue cancelado en 1945.

Nombres de buques británicos